Steinlen est un patronyme porté notamment par :

 Aimé Steinlen (1821-1862), enseignant et journaliste suisse.
 Christian Gottlieb Théophile Steinlen (1779-1847), peintre et dessinateur suisse.
 Marius Steinlen (1826-1866), peintre suisse.
 Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), frère de Marius, peintre, dessinateur et lithographe suisse.
 Claude Steinlen, peintre montmartrois.

Homonymie de patronyme